Тулбуря () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Тулбуря () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кіождень.
 Тулбуря () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Предял-Серарі.